Op 11 september 2017 werden er in Noorwegen verkiezingen voor het Storting gehouden. Verkiezingen in Noorwegen vallen steeds op een maandag in september (meestal op de tweede of derde maandag).

Partijen die meedoen aan de verkiezingen 
Sinds de verkiezingen van 2013 waren acht politieke partijen vertegenwoordigd in het Storting:
 Senterpartiet. Sinds 2014 geleid door Trygve Slagsvold Vedum
 Kristelig Folkeparti. Sinds 2011 geleid door Knut Arild Hareide.
 Høyre (Rechts). Sinds 9 mei 2004 geleid door Erna Solberg. Solberg werd na de verkiezingen in 2013 minister-president van Noorwegen.
 Det Norske Arbeiderpartiet (Arbeiderpartiet, AP). Sinds 2014 geleid door Jonas Gahr Støre.
 Venstre ( Links). Sinds 18 maart 2010 geleid door Trine Skei Grande.
 Fremskrittspartiet, (Frp). Sinds 5 oktober 2006 geleid door Siv Jensen.
 Sosialistisk Venstreparti. Sinds 11 maart 2012 geleid door Audun Lysbakken.
 Miljøpartiet De Grønne. Sinds 2016 geleid door het duo Une Aina Bastholm en Rasmus Hansson.

Deze acht nemen allen deel aan de verkiezingen van 2013. Daarnaast hebben 18 partijen in een of meer kiesdistricten een lijst ingediend.

Kiesdistricten 
Voor de verkiezingen vormt iedere fylke een kiesdistrict. Bij deze verkiezingen was Noorwegen nog verdeeld in 19 fylker. Het aantal zetels per fylke varieert van 4 (Aust-Agder, Sogn og Fjordane) tot 19 (Oslo). Van de 169 zetels worden er 150 gekozen in de districten. Daarnaast wordt in ieder district één zetel extra verdeeld op basis van de landelijke uitslag. Om voor die extra zetels in aanmerking te komen moet een partij de landelijke kiesdrempel van 4% halen.

Uitslag 

Verkiezingen in Noorwegen
Verkiezingen in 2017